Het  World Port Tournament 2007 was de 11de editie van het World Port Tournament en werd gehouden in het Neptunus Familiestadion in Rotterdam van 2 augustus tot en met 12 augustus 2007. Cuba won het toernooi voor de derde keer op rij. Het won tijdens het toernooi alle wedstrijden, waaronder de finale van Chinees Taipei.

Deelnemende teams

Groepsfase

Wedstrijden

Finale

Externe link
 Officiële website

Honkbal in 2007
World Port Tournament